Inom matematiken är en automorfisk faktor en viss slags analytiska funktioner definierade över delgrupper av SL(2,R) som förekommer inom teorin av modulära former.

Definition
En automorfisk faktor av vikt k är en funktion

som satisfierar fyra krav beskrivna nedan. Här betecknar  och  övre planhalvan och komplexa planet.  är en delgrupp SL(2,R), exempelvis en Fuchsisk grupp. Ett element  är en 2x2-matris

 

med a, b, c, d reella tal med ad−bc=1.

En automorfisk faktor måste satisfiera:

1. För fixerat  är funktionen  en analytisk funktion av .

2. För alla  och  är 

för ett fixerat reellt tal k.

3. För alla  och  är

4. Om  har man för alla  och 

Här är I enhetsmatrisen.

Egenskaper
Varje automorfisk faktor kan skrivas som 

med

Funktionen  kallas för multipelsystemet. Den har de lättbevisade egenskaperna

, 
medan om ,

Källor 
 
 Robert Rankin, Modular Forms and Functions, (1977) Cambridge University Press . (Kapitel 3 handlar om automorfiska faktorer för modulära gruppen.)

Modulära former